Кандорский — русская фамилия. Известные носители:

 Кандорский, Иван Михайлович (?—1826) — московский протоиерей. 
 Кандорский, Илья Михайлович (1764—1838) — московский священник.